{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64401) - || 2001 UJ158 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64402) - || 2001 UL161 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64403) - || 2001 US161 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64404) - || 2001 UT161 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64405) - || 2001 UZ161 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64406) - || 2001 UP162 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64407) - || 2001 UG164 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64408) - || 2001 UM164 ||19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64409) - || 2001 UV165 ||23 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64410) - || 2001 UM167 ||19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64411) - || 2001 UJ168 ||19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64412) - || 2001 UV168 ||19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64413) - || 2001 UY168 ||19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64414) - || 2001 UJ171 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64415) - || 2001 UL174 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64416) - || 2001 UU177 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64417) - || 2001 UA178 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64418) - || 2001 UE184 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64419) - || 2001 UG186 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64420) - || 2001 UY196 ||19 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (64421) - || 2001 UD203 ||19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64422) - || 2001 UP206 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64423) - || 2001 UV217 ||24 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64424) - || 2001 VK1 ||9 november 2001 || NEAT
|-
| (64425) - || 2001 VD6 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64426) - || 2001 VL7 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64427) - || 2001 VR8 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64428) - || 2001 VW8 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64429) - || 2001 VF9 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64430) - || 2001 VK9 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64431) - || 2001 VG11 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64432) - || 2001 VX14 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64433) - || 2001 VC15 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64434) - || 2001 VN16 ||7 november 2001 || NEAT
|-
| (64435) - || 2001 VL18 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64436) - || 2001 VC20 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64437) - || 2001 VO20 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64438) - || 2001 VH21 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64439) - || 2001 VA23 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64440) - || 2001 VD23 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64441) - || 2001 VS23 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64442) - || 2001 VJ24 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64443) - || 2001 VQ25 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64444) - || 2001 VO26 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64445) - || 2001 VS26 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64446) - || 2001 VU27 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64447) - || 2001 VH28 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64448) - || 2001 VZ28 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64449) - || 2001 VU29 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64450) - || 2001 VC30 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64451) - || 2001 VD30 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64452) - || 2001 VW30 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64453) - || 2001 VE31 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64454) - || 2001 VJ31 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64455) - || 2001 VL32 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64456) - || 2001 VP32 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64457) - || 2001 VH34 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64458) - || 2001 VF35 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64459) - || 2001 VG35 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64460) - || 2001 VQ35 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64461) - || 2001 VL36 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64462) - || 2001 VG37 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64463) - || 2001 VY37 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64464) - || 2001 VQ38 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64465) - || 2001 VX40 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64466) - || 2001 VY40 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64467) - || 2001 VC41 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64468) - || 2001 VG41 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64469) - || 2001 VP41 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64470) - || 2001 VJ42 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64471) - || 2001 VL42 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64472) - || 2001 VE43 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64473) - || 2001 VQ43 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64474) - || 2001 VS43 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64475) - || 2001 VF44 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64476) - || 2001 VO44 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64477) - || 2001 VS44 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64478) - || 2001 VT44 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64479) - || 2001 VC45 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64480) - || 2001 VG45 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64481) - || 2001 VK47 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64482) - || 2001 VM47 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64483) - || 2001 VY48 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64484) - || 2001 VB49 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64485) - || 2001 VC49 ||9 november 2001 || LINEAR
|-
| (64486) - || 2001 VK50 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64487) - || 2001 VL50 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64488) - || 2001 VC54 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64489) - || 2001 VQ55 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64490) - || 2001 VY57 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64491) - || 2001 VJ59 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64492) - || 2001 VE62 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64493) - || 2001 VL62 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64494) - || 2001 VP62 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64495) - || 2001 VB63 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64496) - || 2001 VC64 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64497) - || 2001 VF64 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64498) - || 2001 VZ64 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64499) - || 2001 VG65 ||10 november 2001 || LINEAR
|-
| (64500) - || 2001 VX65 ||10 november 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten